Zinkawi ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Al-Zinkawi (* 1984), kuwaitischer Leichtathlet
 Mohamed Al-Zinkawi (* 1953), kuwaitischer Leichtathlet